Полит е името на два персонажа от древногръцката митология:

 Полит – член на екипажа на Одисей (Одисея X, 224).
 Полит – син на Приам и Хекуба. Бил известен със своята бързина. Убит с копие в гърба от Неоптолем в Троянската война. (Илиада II, 791; XIII, 533)

Древногръцки герои
Троянска война